De Spirituele Wereld is een Vlaams tijdschrift en wordt uitgegeven door HVD Mediaworks. Algemeen directeur en hoofdredacteur is Hans Van Dyck.

Inhoud 
Het magazine behandelt voornamelijk spiritualiteit, astrologie, bewustwording, herbronning, lifestyle, kruiden, edelstenen, seksualiteit en lekker eten. De Spirituele Wereld verschijnt 4-maandelijks in Vlaanderen en Nederland. 

Het magazine werd op 1 juli 2017 gelanceerd.

Externe links 
 Website van De Spirituele Wereld
 Website van de uitgever HVD Mediaworks

Belgisch tijdschrift